dán nyelv
dán nép
Dánia

dán, a 12 honfoglaló zsidó törzs egyike az Ószövetségben